David González Díaz (1990), Spaans voetballer
David González Giraldo (1982), Colombiaans voetballer
David González Granda (1988), Ecuadoraans voetballer
David González Plata (1991), Spaans voetballer, ook bekend onder zijn voetbalnaam "Nono"
David González (skateboarder), Colombiaans skateboarder
David Gonzalez (handballer), Australisch handballer
David González (wielrenner) (1996), Spaans wielrenner